Op Roland Garros 1981 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 25 mei tot en met 7 juni 1981.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Kathy Jordan en Anne Smith waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als achtste geplaatste Zuid-Afrikaanse duo Rosalyn Fairbank en Tanya Harford won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Candy Reynolds en Paula Smith in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Harford had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Fairbank geen.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Vijf Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Betty Stöve speelde samen met Hana Mandlíková uit Tsjecho-Slowakije – zij waren het vierde reekshoofd en bereikten de derde ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen het West-Duitse koppel Bettina Bunge en Claudia Kohde-Kilsch.
 Mariëtte Pakker en grandslam-debutante Marianne van der Torre kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Marcella Mesker en de Zwitserse Christiane Jolissaint verloren hun openingspartij.
 Ook voor Elly Vessies en Mimmi Wikstedt (Zweden) viel het doek na de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1981